La  ferri-fluoro-katophorite è un minerale, un anfibolo appartenente, in base alla nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012), al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

Campioni con composizione chimica e struttura cristallina corrispondenti a questo minerale sono stati raccolti negli scavi di Bear Lake, area di Bancroft nella provincia dell'Ontario in Canada e denominati "fluor-magnesio-katophorite" in base alla nomenclatura degli anfiboli del 1997 (IMA 1997).

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia 
 
 
 

Anfibolo